

Patronymes 
Krioutchkov (masculin ; ) ou Krioutchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Maria Krioutchkova (1988-2015), gymnaste artistique russe.
 Nikolaï Krioutchkov (1911-1994), acteur soviétique.
  (1889-1938), secrétaire particulier de Maxime Gorki
 Svetlana Krioutchkova (1950-), actrice russe de théâtre et cinéma
 Svetlana Krioutchkova (1985-), joueuse de volley-ball russe.
 Vladimir Krioutchkov (1924-2007), homme politique soviétique.

Patronyme russe